Мисс мира 1953 () — 3-й ежегодный конкурс красоты, прошедший 19 октября 1953 года в театре «Лицеум» в Лондоне, Великобритания. 15 участниц боролись за корону. Победила Дениз Перье, которая представляла Францию.

Результаты

Участницы

Дополнительно 
 Впервые приняли участие в конкурсе Цейлон, Египет, Греция, Израиль, Монте Карло и Норвегия.
 Элизабет Човиски (Монте Карло), Ивонне Мейер (Нидерланды) и Майя Рийтта Туомаала (Финляндия) участвовали в конкурсе «Мисс Европа 1953», не заняв призовых мест.

См. также 
 Мисс Вселенная 1953

Примечания

Ссылки 
 
 

Мисс мира
События 19 октября
Октябрь 1953 года
1953 год в Великобритании
1953 год в Лондоне